Revolució de 1848, també coneguda com a Primavera de les Nacions
 Primavera de Praga (1968)
 Primavera croata (1970-71)
 Primavera de Pequín (1978-79)
 Primavera Àrab (2010-)
 Primavera Valenciana (2012)